Gränsö kan syfta på

 Gränsö – en halvö utanför Västervik
 Gränsö kanal –  en omkring 650 meter lång grävd kanal i Västerviks kommun
 Gränsö slott – en herrgård i Västerviks kommun
 Gränsö, Söderköpings kommun – en ö i Sankt Anna skärgård som vuxit samman med Yxnö och Norra Finnö
 Gränsö, Norrköpings kommun – en ö utanför Arkösund

Se även
Grönsö